Ikkarluttooq bezeichnet:
 Ikkarluttooq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Ikkarluttooq (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarluttooq (See, Sisimiut, nördlich), See im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarluttooq (See, Sisimiut, südlich), See im Distrikt Sisimiut, Grönland